Leskovik je lahko:
 Leskovik, Bela Palanka (Srbija)
 Leskovik, Niš (Srbija)
 Leskovik (vrh), najvišji vrh gore Ozren (Srbija)
 Leskovik, Albanija